Nordtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nordtjärnen, Västergötland, sjö i Mölndals kommun, 
Nordtjärnen, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (0,6 ha)
Nordtjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (8,22 ha)
Södra Nordtjärnen, sjö i Hällefors kommun och Ludvika kommun,  (11,1 ha)
Nordtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (8,77 ha)
Norra Nordtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (19,5 ha)
Nordtjärnen (Myssjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Nordtjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (11 ha)
Norr-Nordtjärnen, sjö i Bergs kommun,  (20 ha)
Öster-Nordtjärnen, sjö i Bergs kommun,  (31,2 ha)
Nordtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (3,73 ha)
Nordtjärnen (Stensele socken, Lappland, 721560-155127), sjö i Storumans kommun,  (9,75 ha)
Nordtjärnen (Stensele socken, Lappland, 723557-155795), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn